Il singolare del torneo di tennis Advanta Championships Philadelphia 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrice Steffi Graf che ha battuto in finale A Sánchez Vicario 6-3, 3-6, 6-1.

Teste di serie 

 Steffi Graf (campionessa)
 Gabriela Sabatini (semifinali)
 Arantxa Sánchez Vicario (finale)
 Jennifer Capriati (semifinali)

 Conchita Martínez (quarti di finale)
 Mary Pierce (secondo turno)
 Amy Frazier (secondo turno)
 Lori McNeil (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Advanta Championships of Philadelphia 1992